Birutė – nome proprio di persona lituano femminile
Birutė – seconda moglie di Kęstutis e madre di Vytautas
212977 Birutė – asteroide della fascia principale
Cratere Birute – cratere sulla superficie di Venere